Булахівська сільська рада — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Булахівська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район